Сражение при Монте-Пулито или Сан-Маринское сражение — столкновение между 278-й пехотной дивизией (нем.) вермахта и британскими силами Содружества (преимущественно индийских гуркхов), случившееся 18 сентября 1944 года в Монте-Пулито, между Фаэтано и городом Сан-Марино и около реки Кандо, в долине реки Марано (Сан-Марино).

За свои действия во время этого сражения Крестом Виктории был посмертно награждён рядовой 1-го батальона 9-го гуркхского полка Шербахадур Тапа.

Литература 
 Harry Hoppe, Die 278. Infanterie-Division in Italien, 1944-1945, Bad Nauheim, Podzun, 1953. 
 Amedeo Montemaggi, Rimini S. Marino '44: la battaglia della linea gialla , San Marino, Arti grafiche Della Balda, 1983 . 
 Amedeo Montemaggi, San Marino nella bufera : 1943-44: gli anni terribili , San Marino, Arti grafiche Della Balda, 1984 . 
 Amedeo Montemaggi, Linea Gotica 1944. La battaglia di Rimini e lo sbarco in Grecia decisivi per l'Europa sud-orientale e il Mediterraneo , Rimini, Museo dell'Aviazione, 2002 . 
 Luca Villa, Arrivano i Gurkha (Ayo Gurkhali!). Dall'Himalaya all'Emilia-Romagna: storia della Brigata nepalese al servizio della Gran Bretagna (1814-1945) , Bologna, Il ponte, 2007.

Ссылки 
 278. Infanterie-Division
 9th Gurkha Rifles

Операции и сражения Второй мировой войны
Сражения Великобритании
Сражения США во Второй мировой войне
Сражения Канады
Сражения Новой Зеландии
Сражения Второй мировой войны с участием польских подразделений
Сражения Германии
1940-е годы в Сан-Марино
Сражения Второго фронта
Конфликты 1944 года
Сентябрь 1944 года